Веткин — русская фамилия. Известные носители:
 Веткин, Василий Петрович (1993) — российский боксёр.
 Веткин, Михаил Иванович (1885—1938) —  марийский советский деятель образования и просвещения, педагог, этнограф, фольклорист, Герой Труда.
 С. Веткин — псевдоним художника-карикатуриста Виктора Викторовича Губина.

См. также 
 Веткин проезд
 Веткина улица
 Веткино